Rima – in poesia, l'uguaglianza di due o più parole dall'accento tonico in poi
Rima – in esogeologia, formazione geologica presente sulla superficie della Luna simile a una fenditura nel terreno
Rima – centro abitato della Valsesia
Rima San Giuseppe – centro abitato della Valsesia
Rima – comune del Marocco, nella provincia di Settat
Rima Wakarua – rugbista neozelandese
Rima – fiume africano che scorre tra la Nigeria e il Niger

Pagine correlate 
 Rime